C40H44N4O16 – formula molecolare dell'Uroporfirinogeno III
C40H44N4O16 – formula molecolare dell'Uroporfirinogeno I

Formule molecolari